Се́льское поселе́ние «Дере́вня Дубро́вка» — муниципальное образование в Думиничском районе Калужской области Российской Федерации.

Административный центр — деревня Дубровка.

История 
В 1924 г. после упразднения Дубровской волости Жиздринского уезда её территорию разделили на два сельсовета: Дубровский и Речицкий.

В 1940 г. в них были нас. пункты с. Дубровка (230 дворов), д. Речица (385), посёлки Марьинский (15), Колчевка (19), Роте Фане (7).

В 1954 г. эти два сельсовета объединили в один. В том же году п. Красногорье был расселен в связи со строительством комбината «Вымпел», его территорию передали Будскому с/с. Пос. Роте Фане не был восстановлен после войны.

На месте будущего посёлка «105 лесоучасток» после войны была колония-поселение для осужденных, которые работали на лесозаготовках. Потом колония была закрыта, а на месте лесных вырубок стали строиться дома для рабочих Думиничского леспромхоза. Так образовался новый населенный пункт.

После закрытия в 1958 г. Дубровской МТС на её территории было открыто отделение Думиничской сельхозтехники. Рядом вырос поселок, который называется — село Дубровского отделения Сельхозтехники.

Статус сельского поселения и границы сельского поселения «Деревня Дубровка» установлены Законом Калужской области от 1 ноября 2004 года № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц „Думиничский район“, „Кировский район“, „Медынский район“, „Перемышльский район“, „Сухиничский район“, „Тарусский район“, „Юхновский район“, и наделением их статусом городского поселения, сельского поселения, муниципального района».

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят:

Примечания 

Муниципальные образования Думиничского района
Сельские поселения Калужской области